Максим Волков:
 Волков, Максим Александрович (1895—1954) — советский партийный и государственный деятель, и. о. председателя Саратовского облисполкома.
 Волков, Максим Сергеевич (род. 1987) — российский футболист.